Barba-de-velho pode-se referir a:

 Usnea, um líquen
 Tillandsia usneoides e Tillandsia recurvata (Bromeliaceae), plantas epífitas
 Clematis campestris (Ranunculaceae), uma planta trepadeira
 Andropogon leucostachyus e Andropogon virginicus (Poaceae), plantas herbáceas
 Nigella damascena (Ranunculaceae), uma planta herbácea com flores azuis.